Gugerbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Gugerbauer (* 1950), ehemaliger Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat und früherer Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)
 Walter Gugerbauer (* 1955), österreichischer Dirigent